Мерки́с ():

 Меркис — река на юге Литвы, приток Немана.

Фамилия:
 Меркис, Альфонсас Ионович (1927—2016) — литовской биолог, специалист по физиологии растений.
 Меркис, Антанас (1887—1955) — литовской государственный деятель.
 Меркис, Витаутас (род. 1929) — литовской историк.
 Меркис, Гиоргос (род. 1984) — кипрский футболист, защитник клуба «Аполлон» и сборной Кипра.
Другие значения:
 «Меркис» — название предприятий в Литве.